

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Famille Walckenaer
 Charles Athanase Walckenaer, (1771-1852), fut un naturaliste français ;
 Charles Marie Walckenaer, (1858-1941), fut un ingénieur français, spécialisé dans la question des appareils à vapeur ;

Homonymie
Homonymie de patronyme